Baena heißen folgende Orte:

 Baena (Córdoba), in Andalusien gelegene spanische Stadt in der Provinz Córdoba
 Baena (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Baena ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Baena (* 2001), spanischer Fußballspieler
 Antonio Luis Baena Tocón (1915–1998), spanischer Beamter und Offizier
 Bernardo Baena (* 1990), venezolanischer  Skilangläufer
 Cecilia Baena (* 1986), kolumbianische Speedskaterin
 César Baena (* 1986), venezolanischer  Skilangläufer
 Jeff Baena (* 1977), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 João Baena Soares (* 1931), brasilianischer Politiker und Diplomat
 Juan Alfonso de Baena (* um 1375; † 1434), kastilischer Troubadour und Liedersammler
 María Isabel Baena, kolumbianische Golfspielerin
 Rafael Baena (* 1982), spanischer Handballspieler
 Roberto Carballés Baena (* 1993), spanischer Tennisspieler

Baena steht für:

 Baena (Gattung), eine ausgestorbene Gattung der Schildkröten des Eozäns Nordamerikas